El término borriquete puede hacer referencia a:

Borriquete, burro o burro chiclero, pez de la especie Plectorhinchus mediterraneus.
Borriquete, tipo de vela
Borriquete, mueble de carpintero